Нирвана:

 Нирвана в буддизме — понятие, обозначающее состояние освобождения от страданий.
 «Нирвана» — американская рок-группа, игравшая в стиле гранж в 1987—1994 годах.
 «Нирвана (сингл)» — песня певицы Веры Брежневой, выпущенная в 2008 году

Фильмы 
 «Нирвана» (1997) — итальянский фильм в жанре киберпанк режиссёра Габриэле Сальватореса.
 «Нирвана» (2008) — российский фильм режиссёра Игоря Волошина.

См. также 

 Nirvana (значения)